Александр Васильевич Камки́н (14 февраля 1950, Вологда — 10 декабря 2017, Вологда) — российский историк и культуролог. Доктор исторических наук (1994), профессор (1996), член-корреспондент РАЕН (1997), заведующий кафедрой теории, истории культуры и этнологии Вологодского государственного университета (с 2001 года).

Биография 
Родился в Вологде 14 февраля 1950 года в семье машиниста паровоза и акушерки, был четвёртым ребенком. Семья жила на окраине города на улице Локомотивной (дом №14), где селились железнодорожники. Учился в школе №1 СЖД на Школьном переулке, а после её расформирования — в школе №29 города Вологды. После окончания школы поступил в Вологодский государственный педагогический институт на историко-филологический факультет (отделение истории), где учился в 1967-1971 годы. Будучи студентом уже подрабатывал в родной школе учителем изобразительного искусства и истории. После окончания института работал учителем школы №29 города Вологды, преподавал историю, обществоведение и изобразительное искусство.

С 1977 года начал работу на кафедре истории СССР ВГПИ, где занимал должности ассистента, старшего преподавателя (с 1980), доцента (с 1985), профессора (с 1995). В 1985—1989 годах избирался деканом исторического факультета. С 2001 года — заведующий кафедрой теории и истории культуры и этнологии Вологодского государственного педагогического университета.

Будучи студентом, начал заниматься научной работой под руководством известного историка профессора П. А. Колесникова. Участвовал в работе ряда конференций, в 1970 году опубликовал первую научную статью. В 1983 году, после окончания аспирантуры в Институте истории СССР АН СССР защитил кандидатскую диссертацию «Правосознание и правотворчество государственных крестьян Европейского Севера в XVIII веке», в 1993 году — в Институте этнологии и антропологии РАН защитил докторскую диссертацию «Традиционные крестьянские сообщества Европейского Севера России в XVIII веке». В 1985-1989 годах был деканом исторического факультета ВГПИ. В 2001 году в Вологодском государственном педагогическом университете основал кафедру теории, истории культуры и этнологии, которая готовит специалистов-культурологов. Жена — этнолог, кандидат исторических наук Ирина Валентиновна Спасенкова. От совместного брака есть дочь. Скончался после продолжительной болезни 10 декабря 2017 года, похоронен на Пошехонском кладбище Вологды.

Общественная и научная деятельность 
Участник многих конференций, симпозиумов и коллоквиумов историков, этнологов, культурологов, педагогов. С 1998 года постоянный участник российско-французского коллоквиума по проблемам русской культуры (Сорбонна). Председатель Северного отделения Археографической комиссии РАН, председатель Вологодского общества историков-архивистов, сопредседатель Вологодского общества изучения Северного края (ВОИСК).

В 1994 году заложил традицию проведения Дмитриевских чтений, проводимых в Спасо-Прилуцком монастыре.

Научные интересы были направлены на изучение традиционной культуры «Русского Севера», охватывающего современные Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую области, а также республики Коми и Карелию. Исследовал социальные институты такие как общину, церковные приходы, волости в XVIII—XX веках, историю повседневности русской провинции нового и новейшего времени, православную традицию. По данной проблематике опубликовано более 60 статей, осуществлено научное руководство 9 кандидатскими диссертациями. Автор более 240 научных работ, пяти книг и шести учебников. Работы А.В. Камкина публиковались как в России, так и за рубежом.

«Истоки» 
В 1995 году начал работу над серией учебных пособий для школы под общим названием «Истоки». На данный момент изданы учебники для 2-8 классов общим тиражом 75 тысяч экземпляров. Учебники раскрывают мир отечественной культуры, его духовно-нравственных ценностей и в то же время показывают взаимодействие культур, универсальную значимость универсальных категорий культуры: семья, мир, дом, книга, любовь, вера, родные просторы, труд земной и т. п. Они используются в школьной практике Вологодской и в других субъектах Российской Федерации.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря 2000 года) — за большой вклад в укрепление гражданского мира и возрождение духовно-нравственных традиций.
 Указом Патриарха Московского и всея Руси в 2000 награждён медалью и орденом преподобного Сергия Радонежского II степени.
 «Почётный архивист»
 «Отличник просвещения»

Публикации 
 «Общественная жизнь северной деревни в XVIII веке» (1990);
 «Православная Церковь на севере России. Очерки истории до 1917 года» (1992);
 «Крестьянский мир на Русском Севере» (1995);
 «Православная церковь на севере России» переведена на немецкий язык и в 1998 издана в Германии.

Труды 
 Правосознание и правотворчество государственных крестьян Европейского Севера (вторая половина XVIII века). Автореф. дис. канд. ист. наук. Л., 1983;
 О типологии крестьянского правотворчества (по материалам наказов государственных крестьян Европейского Севера в Уложенную комиссию 1767 г.) // Проблемы общественно-политического развития и классовой борьбы в России XVII—XVIII вв. — М., 1983;
 История северного крестьянства. Т. I. Архангельск, 1984 (разделы «Новое в правовом статусе категорий крестьянства», «Отношение крестьянства к государству. Крестьянское правосознание»);
 Правосознание государственных крестьян второй половины XVIII века (по материалам Европейского Севера) // История СССР. — 1987. N 2;
 Отчеты вологодских благочинных (материалы к церковной истории Вологды).Публикация И. В. Спасенковой и А. В. Камкина — Вологда. Историко-краеведческий альманах. Вып. I. — Вологда, 1994 
 Общественное служение как фактор духовной культуры северорусского крестьянства // Взаимосвязи города и деревни в их историческом развитии. — М., 1989;
 Вопросы истории церкви в школьном краеведении. — Вологда, 1990;
 Общественная жизнь северной деревни XVIII века: (Пути и формы крестьян. обществ. служения): Учеб. пособие / Вологод. гос. пед. ин-т, Вологод. пробл. об-ние по агр. истории Европ. Севера СССР.- Вологда: ВГПИ: ВППО, 1990(1991). — 95, 
 Православная церковь на Севере России. Очерки истории до 1917 года:Любителю старины. Краеведу. Учителю. Студенту / Ин-т этнологии и антропологии РАН.- Вологда: ВГПИ, 1992.- 162с. 
 Традиционные крестьянские сообщества Европейского Севера России в XVIII веке. Автореф. дис. докт. ист. — М., 1993;
 Сельский приход Севера // Север. 1994. N 1;
 Вологда 1780-х годов в описаниях современников // Вологда. Историко-краеведческий альманах. Вып. I. — Вологда, 1994 
 Иван Чупров — крестьянский общественный деятель эпохи просвещенного абсолютизма // Культура эпохи Просвещения. — М., 1993;
 Северорусский сельский приход XVIII века: пространство, населенность, клир // Культура Русского Севера. — Вологда, 1994;
 Крестьянский мир на Русском Севере (материалы по истории северорусских крестьянских сообществ XVIII века): Учеб. пособие / Вологод. гос. пед. ун-т, Северное отд-ние археогр. комиссии РАН. — Вологда: Русь, 1995. — 96с. 
 Сельские православные приходы Русского Севера // Религия и церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера. * Т. I. — Киров, 1996;
 Вологодская земля: из исторического опыта российской глубинки // Федерализм: теория, практика, история. — М., 1997;
 «Was für ein tiefer Glaube». Zur Geschichte der Russischen Orthodoxen Kirche in Russlands Norden. — Aussaat Verlag. Neukirchen-Vluyn. 1998;
 Социальная диакония в Русской православной церкви: страницы истории // Социальное служение Русской православной церкви: исторический опыт и современное состояние. — Сыктывкар, 1998;
 Le role de la paroisse orthodoxe rurale aux XVIII—XX siecles // Cahiers slaves. Civilisation Russe. N 2. 1999. Universite de Paris-Sorbonne (Paris-IV). — Paris, 1999;
 Сельский православный приход как явление духовной культуры Русского Севера XVIII—XIX вв. // Новгородский архивный вестник. Вып. 2. — Великий Новгород. 2000;
 Православие на Севере России в исследованиях 1989—2000 гг. // Региональные аспекты исторического пути православия: архивы, источники, методология исследований. — Вологда, 2001;
 О развитии программы «Истоки» // Народное образование. Российский общественно-педагогический журнал. — 2001. N 9.

Примечания

Ссылки 

Историки России
Выпускники Вологодского педагогического университета
Преподаватели Вологодского педагогического университета
Краеведы Вологды
Члены Российского общества историков-архивистов
Похороненные в Вологде
Отличники просвещения СССР